Synergy Baku Cycling Project (UCI Team Code: BCP) — азербайджанская профессиональная континентальная шоссейная велокоманда, спонсируемая Synergy Group.

История

Главные достижения

Гранд-Туры 
не принимала участие

Многодневки 
 3 победы:
 Тур Китая : 2013 (Кирилл Поздняков)
 Istrian Spring Trophy : 2015 (Маркус Айбеггер)
 Тур Хорватии : 2016 (Матия Квасина)

Однодневки 
 3 победы:
Omloop der Kempen : 2014 (Люк Дэвисон)
Пореч Трофи : 2014 (Максим Аверин); 2016 (Матей Мугерли)

Национальные чемпионаты 
 Чемпионат Азербайджана: 8
Групповая гонка : 2013 (Самир Ябраилов); 2014 (Елчин Асадов); 2015 (Максим Аверин)
Индивидуальная гонка : 2013,2014 (Елчин Асадов); 2015 (Максим Аверин)
Групповая гонка (U-23): 2015 (Самир Ябраилов)
Индивидуальная (U-23): 2015 (Самир Ябраилов)
 Чемпионат Греции: 1
Индивидуальная гонка : 2015 (Иоаннис Тамуридис)

Состав команды 
В состав команды на сезон 2016 года вошли 14 гонщиков:

Известные велогонщики

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Велосипедные команды